Szumowo (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Zambrowski
 Szumowo (powiat Zambrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Zambrowski